В одиночному розряді тенісного турніру Family Circle Cup 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Габріела Сабатіні здобула титул, у фіналі перемігши Лейлу Месхі 6-1, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
 Габріела Сабатіні (переможниця)
 Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
 Яна Новотна (чвертьфінал)
 Катарина Малеєва (2-ге коло)
 Лейла Месхі (3-тє коло)
 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Наташа Звєрєва (півфінал)

 Лейла Месхі (фінал)
 Гелен Келесі (3-тє коло)
 Сандра Чеккіні (3-тє коло)
 Ізабель Куето (2-ге коло)
 Регіна Райхртова (1-ше коло)
 Мерседес Пас (3-тє коло)
 Катя Пікколіні (1-ше коло)
 Забіне Гак (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Charleston Open